Borneowoltimalia
 Gestreepte woltimalia
 Palawanwoltimalia